19573 Cummings – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ashleigh Cummings – attrice australiana
 Bruce Frederick Cummings – biologo e scrittore inglese
 Burton Cummings – cantautore e musicista canadese
 Candy Cummings – giocatore di baseball statunitense 
 Constance Cummings – attrice cinematografica, teatrale e televisiva statunitense
 Danny Cummings – percussionista e batterista britannico 
 Edward Estlin Cummings – poeta, pittore, illustratore, drammaturgo, scrittore e saggista statunitense
 Elijah Cummings – politico e avvocato statunitense
 Erin Cummings – attrice statunitense
 Everald Cummings – allenatore di calcio ed ex calciatore trinidadiano
 George Cummings – calciatore scozzese
 Harold Cummings – calciatore panamense
 Irving Cummings – regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Jason Cummings – calciatore scozzese
 Jim Cummings – doppiatore statunitense
 John Cummings-Johnny Ramone – chitarrista statunitense
 Keron Cummings – calciatore trinidadiano
 Krysten Cummings – attrice statunitense
 Laurence Cummings – clavicembalista, organista e direttore d'orchestra inglese
 Markeith Cummings – cestista statunitense
 Omar Cummings – calciatore giamaicano
 Pat Cummings – cestista statunitense
 Quinn Cummings – attrice e scrittrice statunitense
 Shaun Cummings – calciatore inglese
 Steve Cummings – pistard e ciclista su strada britannico
 Terry Cummings – ex cestista statunitense
 T.J. Cummings – ex cestista statunitense, figlio di Terry
 Vonteego Cummings – ex cestista statunitense
 Warren Cummings – calciatore scozzese
 Whitney Cummings – comica, attrice, sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense

Pagine correlate 

Cumming
Robert Cummings (disambigua)